Separatismus steht im
 politischen Kontext für Bestrebungen zur Sezession
 gesellschaftswissenschaftlichen Kontext für freiwillige Segregation (Soziologie)
 frühere Bezeichnung (im 18./19. Jahrhundert) für Radikaler Pietismus